10. længdegrad kan henvise til:

 10. vestlige længdekreds
 10. østlige længdekreds